Puerto de Ánimas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puerto de Ánimas, Querétaro Arteaga, Jalpan de Serra, 
 Puerto de Ánimas, Chihuahua, Morelos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar